Ка́рлсен () — норвезьке і данське прізвище. Відомі носії:

 Александрія Карлсен (; 1978) — американська фотомодель, актриса й журналістка.
 Кеннет Карлсен (; 1973) — данський тенісист і тенісний тренер.
 Магнус Карлсен (; 1990) — норвезький шаховий гросмейстер, 16-й чемпіон світу.
 Свенд Карлсен (; 1967) — норвезький культурист і важкоатлет.
 Хеннінг Карлсен (; 1927–2014) — данський кінорежисер і документаліст.

Див. також 
 Карлссон

Данські прізвища
Норвезькі прізвища